Станимир Етов е български културист. В кариерата си е републикански шампион и многократен призьор на турнири. Висок е 183 см, с тегло в спортен режим от 115 кг и 134 кг извън сезона.

Биография 
Станимир Етов е роден в Пазарджик на 4 юли 1991 г. Първо тренира футбол, след това лека атлетика спринтови дисциплини (100 м), а след това е състезател по силов трибой.

Спортна кариера

Силов трибой 
 2014 – III място на силов трибой в категория над 100 кг

Бодибилдинг 
През 2017 г. излиза за първи път на състезание по културизъм – на Турнир „Пловдив“, където е последен при най-тежките. Републикански шампион е през 2018 и 2019 г. в категория над 100 кг. Състезава се в клуб „Драганички Джим“ – София. През 2021 г. къса пекторалис при вдигане на 230 кг от лежанка, след което претърпява операция.

Част от призовите му места през годините са:
 2018 – шампион на републиканското първенство по културизъм
 2019 – шампион на републиканското първенство по културизъм
 2019 – титла на IFBB Diamond Cup в Скопие, което му носи IFBB Elite Pro Card
 2020 (10 – 13 декември) – III място в най-престижната категория IFBB Elite Pro bodybuilding на IFBB ELITE PRO WORLD CHAMPIONSHIPS, Санта Сузана, Испания.

Източници